

Plaatsen 

 Conca dei Marini, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno.
 Lido Marini,  een plaats in de Italiaanse gemeente Ugento.

Bedrijven 

 Marini (motorfiets), een historisch motorfietsmerk.

Personen met de achternaam Marini 

 Bruno Marini, een Italiaans muzikant.
 Enrico Marini, een Italiaans striptekenaar.
 Franco Marini, een Italiaans politicus.
 Giambattista Marino, een Italiaans dichter.
 Giampiero Marini, een Italiaans voormalig profvoetballer.
 Gilles Marini, een Franse acteur.
 Guido Marini, een Italiaans geestelijke.
 Lou Marini, een Amerikaanse saxofonist en componist.
 Luca Marini, een Italiaans motorcoureur.
 Marino Marini (beeldhouwer), een Italiaans beeldhouwer.
 Marino Marini (muzikant), een Italiaans zanger.
 Marino Marini (geestelijke) (1804-1885), een Italiaans Rooms-katholiek aartsbisschop.
 Nicolas Marini, een Italiaans wielrenner.
 Piero Marini, een Italiaans geestelijke.

Dieren 

 Agononida marini, een tienpotigensoort uit de familie van de Munididae.
 Aphodius marini, een keversoort uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae).
 Anchoa marinii, een straalvinnige vis uit de familie van ansjovissen (Engraulidae).
 Gonomyia (Gonomyia) marini, een tweevleugelige uit de familie steltmuggen (Limoniidae).
 Lestodiplosis marini, een muggensoort uit de familie van de galmuggen (Cecidomyiidae).
 Microplitis marini, een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera)
 Mortoniella marini, een schietmot uit de familie Glossosomatidae.
 Nusalala marini, een insect uit de familie van de bruine gaasvliegen (Hemerobiidae).
 Ophionellus marini, een insect dat behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera).
 Syzeton marini,  een keversoort uit de familie Aderidae.
 Teleogryllus marini, een rechtvleugelig insect uit de familie krekels (Gryllidae).